Національний парк у Таїланді () — це область не менше десяти квадратних кілометрів, що містить природні ресурси, які мають екологічне значення або унікальну красу, або особливо важливу флору і фауну. Нині в Таїланді налічується 102 національних парки (у тому числі 21 морський національний парк, ). Часто лісопарки () помилково називають національними парками, хоча вони менш захищені і управляються місцевою адміністрацією.

Національні парки знаходяться під керівництвом Департаменту національних парків, дикої природи і рослин (DNP), який входить до складу Міністерства природних ресурсів і охорони довкілля (MONRE). Департамент був створений нещодавно, в 2002 році, і прийняв управління національними парками у Департаменту Королівського Лісу Міністерства сільського господарства.

Перший національний парк Кхауяй був утворений в 1961 році, після ухвалення Закону про національні парки (National Park Act B.E. 2504). Перший морський парк Кхаосамройот створений в 1966 році. У 1993 р. адміністрація національних парків була розділена на два департаменти: наземних і, окремо, морських парків.

Суперечки про національні парки Таїланду містять основні теми: надмірний розвиток і приватні концесії. Ко Самет і інші національні парки, розташовані на островах, частково опинилося у приватних руках, особливо у вигляді надмірної забудови об'єктами типу бунгало. Крім того, багато хто з північних парків значною мірою використовується для незаконного «вогневого землеробства» і для браконьєрства.

В процесі створення перебувають 33 національних і три морських парки, незабаром вони будуть сформовані і офіційно представлені.

Національні парки Таїланду

Північ

Північний схід

Центр і схід

Південь

Морські парки

Незабаром відкриються

Примітки

Ресурси Інтернету 
 Національні парки Таїланду 
 Путівник по національнымх парках Таїланду 
 Таїланд — національні природні парки 
 National Park, Wildlife and Plant Conservation Department 
 The former National Park Division of the Forest Department
 The former Marine National Park Division of the Forest Department
 List of Thailand National parks 
 Map Thai National Parks 
 Birdwatching sites in Thailand

Таїланд